«Пя́тая власть»

 Пятая власть () — американо-бельгийский биографический триллер, посвящённый проекту WikiLeaks.
 Пятая власть — челябинская музыкальная группа.
 «Пятая власть : антология челябинской рок-н-ролльной поэзии» — поэтический сборник (2021).